Kellersberg steht für
Kellersberg, Stadtteil von Alsdorf, Städteregion Aachen 
Schloss Kellersberg in Alsdorf 
Palais Kellersberg in Graz, Österreich
Siehe auch:
Kellerberg
Kellersberger